Виктор Чорбя (; род. , Понор, жудец Алба) — румынский политик, премьер-министр Румынии с 12 декабря 1996 по 30 марта 1998.

Биография

Образование и карьера 
Окончил юридический факультет Университета Бабеш-Бойяи в Клуж-Напоке. После окончания университета работал в бухарестском городском суде и читал лекции по праву в Бухарестском университете. Позднее получил там учёную степень по праву и стажировался в Университете Кейс Вестерн резерв в США.

Политическая деятельность 
В начале 90-х возглавлял две федерации независимых профсоюзов, был членом аграрной Христианско-демократической национал-цэрэнистской партии. В 1996 году около полугода был мэром Бухареста, а в декабре стал премьер-министром Румынии. В 1997 году подал заявку на вступление в НАТО. Тогда же он начал проведение программы серьёзного сокращения расходов и ускорения приватизации с целью улучшения экономического положения. Премьерство Чорбя характеризовалось сложной экономической ситуацией и падением уровня жизни, что привело к непопулярности премьера. В результате, весной 1998 года президент Эмиль Константинеску отправил Чорбя в отставку.

В 2004 году ушёл из большой политики; занимается адвокатской практикой.

Примечания 

Примары Бухареста
Премьер-министры Румынии
Премьер-министры, вступившие в должность в 1996 году
Политики XXI века
Правители Европы XX века
Родившиеся в жудеце Алба
Омбудсмены